termin prawniczy, dodatkowe postanowienie, warunek od którego zależy dotrzymanie umowy
 Zastrzeżenie (prawo międzynarodowe)
 Zastrzeżenie własności
 Dodatkowe zastrzeżenie umowne
 Zastrzeżenia patentowe
 krytyczna uwaga lub wyrażenie wątpliwości dotyczące szczegółu propozycji, pomimo ogólnej pozytywnej oceny

Zobacz też 
 Klauzula (prawo)